Stang ist der Name folgender Orte:

 Stang bei Hatzendorf, Katastralgemeinde in der Steiermark
 Stang (Gemeinde Kirchschlag), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Buckligen Welt in Niederösterreich

Stang steht für
 Stang (Einheit), österreichisches Holzmaß

Stang ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Stang (1834–1901), norwegische Frauenrechtlerin
 Arnold Stang (1918–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles M. Stang (* 1974), US-amerikanischer Theologe
 Christian Stang (* 1975), deutscher Linguist und Autor
 Christian Schweigaard Stang (1900–1977), norwegischer Linguist
 Christiane Stang-Voß (* 1938), deutsche Biologin
 Conrad Friedrich Stang († nach 1820), deutscher Pädagoge und Schulbuch-Autor in Hannover
 Dorothy Stang (1931–2005), brasilianische Ordensschwester und Umweltaktivistin US-amerikanischer Herkunft
 Emil Stang (1834–1912), norwegischer Politiker und Jurist
 Fabian Stang (* 1955), norwegischer Jurist und Politiker
 Ferdinand Stang (1937–2017), deutscher Fußballtrainer
 Frederik Stang (1808–1884), norwegischer Jurist und Politiker

 Gérard le Stang (* 1963), französischer Geistlicher, Bischof von Amiens
 Gisela Stang (* 1969), deutsche Politikerin (SPD)
 Heiko Stang (* 1963), deutscher Schauspieler und Sänger
 Helge Stang (* 1983), deutscher Musiker und Sänger
 Kaspar Stang (1871–1937), deutscher Kürschnermeister und Politiker (USPD, SPD)
 Matthäus Stang (um 1560–nach 1620), deutscher Maler und Kartograph
 Michael Stang (* 1978), deutscher Hörfunk- und Wissenschaftsjournalist
 Oliver Stang (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Peter J. Stang (* 1941), US-amerikanischer Chemiker
 Philipp Wilhelm Stang (1901–1983), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Rolf Stang (* 1935), deutscher Fotojournalist
 Rudolf Stang (1831–1927), deutsch-niederländischer Kupferstecher und Radierer der Düsseldorfer Schule
 Valentin Stang (1876–1944), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Walter Stang (1895–1945), deutscher Theaterwissenschaftler und Dramaturg
 Wilhelm Stang (1854–1907), deutscher Geistlicher, Bischof von Fall River

Stang ist eine Schreibvariante von:
 Satang, einer Währungsunterheit des Baht